Liens de sang peut désigner : 
 Liens de sang, un roman d'Octavia Butler paru en 1979.
 Liens de sang (Extrasensorial), un film italien sorti en 1982.
 Liens de sang (Laços de Sangue), une telenovela portugaise diffusée en 2010.
 Liens de sang, un téléfilm français diffusé en 2017.

Voir aussi 
 Liens d'amour et de sang (Beatrice Cenci), un film italien sorti en 1969.
 Liens du sang (Bloodline), un roman de science-fiction paru en 2016.